Lachapelle (Lot-et-Garonne)
Lachapelle (Meurthe-et-Moselle)
Lachapelle (Somme)
Lachapelle (Tarn-et-Garonne)
ook:
Lachapelle-aux-Pots, Oise
Lachapelle-Auzac,  Lot 
Lachapelle-en-Blaisy,  Haute-Marne
Lachapelle-Graillouse, Ardèche 
Lachapelle-Saint-Pierre, Oise
Lachapelle-sous-Aubenas, Ardèche
Lachapelle-sous-Chanéac, Ardèche
Lachapelle-sous-Chaux,  Territoire de Belfort
Lachapelle-sous-Gerberoy, Oise
Lachapelle-sous-Rougemont,  Territoire de Belfort

zie ook:
 La Chapelle